Фари́на — українське прізвище.

Персоналії 
 Фарина Ігор Андрійович (* 1958) — український журналіст, літератор, перекладач
 Фарина Наталія-Марія Петрівна (* 1967) — українська співачка, педагог. Народна артистка України

Українські прізвища